— режиссёр аниме, сценарист и продюсер. Женат на художнице анимации Масако Гото. Имеет псевдоним , который иногда использует когда пишет сценарий или работает над раскадровками. Известен с начала 1990-х годов как режиссёр аниме Ранма ½, Капризы Апельсиновой улицы и аниме-фильма Студии Гибли Здесь слышен океан, Томоми также известен в качестве режиссёра аниме-сериалов Двойная Спика, Вечный мальчишка, Долгое путешествие Порфи, а в 2010 году режиссировал серии Дома Пяти Листьев, транслирующиеся в программе noitaminA на японском телеканале Fuji Television.

Во время учёбы в университете Васэда, Мотидзуки вступил в кружок анимации. В 1981 году он начал работать на студии Ajia-do Animation Works. Его дебют состоялся годом спустя, когда в 1982 году он выступил в качестве режиссёра по производству аниме-сериала Учащенное сердцебиение. Дальше он продолжил как режиссёр нескольких махо-сёдзё аниме, в том числе Волшебный ангел Крими Мами. В 1986 стал главным режиссёром Легенда о Хикари. В настоящее время он делит своё время между режиссурой, написанием сценариев и в качестве координатора серий для различных шоу.

Аниме 
 Момо, маленькая богиня смерти (режиссёр, сценарист, режиссёр по производству, режиссёр по звуковым эффектам) (2006)
 Храбрая команда Дагвон (режиссёр, сценарист («Го Сакамото») (1996)
 Код Гиасс: Восставший Лелуш (раскадровщик («Го Сакамото») (2006)
 Тимпуй (раскадровщик, режиссёр по производству) (1989)
 Дораэмон (различные раскадровки в период Оямы)
 Ослепительная Грязная Парочка II (режиссёр) (1994)
 Ослепительная Грязная Парочка III (режиссёр, сценарист («Го Сакамото») (1994)
 Мами-экстрасенс (раскадровщик, режиссёр по производству) (1987)
 Это Гринвуд (режиссёр, сценарист) (1991)
 Легенда о Хикари (режиссёр) (1986)
 Здесь слышен океан (режиссёр) (1993)
 Ну и ну! Земляничные яйца (раскадровщик («Го Сакамото»)) (2001)
 Мамору выходит из тени! (режиссёр по производству открывающей и закрывающей заставки («Го Сакамото») (2006)
 Капризы Апельсиновой улицы серии (режиссёр) (2006)
 Волшебный ангел Крими Мами (режиссёр по производству) (1983)
 Моя дорогая Мари (режиссёр) (1996)
 Мальчик-ниндзя Рантаро (сценарист, раскадровщик, режиссёр по производству) (1993)
 Девять принцесс (режиссёр) (1998)
 Ранма ½ (раскадровщик, режиссёр по производству) (1989)
 Зов ангела (режиссёр, сценарист («Го Сакамото») (1999)
 Сумерки Кью (режиссёр) (1987)
 Двойная Спика (режиссёр, координатор серий, сценарист, раскадровщик) (2003)
 Yakumo Tatsu (режиссёр, сценарист («Го Сакамото») (1997)
 Ями, Шляпа и те, кто путешествуют по книге (координатор серий) (2003)
 Вечный мальчишка (режиссёр, раскадровщик) (2005)
 Дом Пяти Листьев" (Saraiya Goyō) (режиссёр серий, компоновка кадров, сценарист и режиссёр по звуку; режиссёр и раскадровщик открывающей заставки в 1-й и 12-й сериях) (2010)

Примечания

Ссылки 
  Ajia-do Animation Works
 
 Gō Sakamoto at Anime News Network

Родившиеся на Хоккайдо
Мультипликаторы Японии
Режиссёры мультипликации Японии
Сценаристы аниме
Studio Ghibli